Cayey (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Cayey (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente